Bucey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bucey-lès-Gy, kommun, Département de la Haute-Saône, 
 Bucey-en-Othe, kommun, Département de l'Aube,